Whiteface peut désigner :
 Whiteface, une ville située dans le comté de Cochran, dans l’État du Texas, aux États-Unis ;
 whiteface, un type de performance dans laquelle une personne porte un maquillage afin de ressembler à une personne blanche, généralement à des fins comiques.

Voir aussi 
 Whiteface Mountain, le cinquième plus haut sommet de l'État de New York et l'un des plus hauts sommets des Adirondacks